«Отдыхающая девушка» () — две картины Франсуа Буше 1751 и 1752 годов. Изображающие  Луизу О'Мерфи. Первая «Светловолосая одалиска»  (1751) сейчас находится музее Вальрафа-Рихарца, вторая «Светловолосая одалиска» (1752) в Старой пинакотеке.

Светловолосая одалиска 

Картина принадлежит к числу известнейших картин в собрании «Старой пинакотеки». Это одна из лучших работ Франсуа Буше, который, будучи придворным живописцем Людовика XV, изобразил богатую сладостями и утехами жизнь той эпохи.

Фигура юной девушки Луизы О’Мерфи изображена в очень необычной и сложной позе. Спинка софы неудобно высока для такого положения тела и ноги, так вожделенно утопающие в подушках, не в состоянии служить опорой изогнутому телу. Буше мастерски решил эту проблему и очень занимательно представил движение и немногочисленные предметы на картине.

Софа, занавесь и стена — нежно оливкового цвета и различаются только материалом; дорогое тёмно-розовое шёлковое покрывало, придающее глубину картине; светло-голубая шёлковая лента, вплетённая в волосы девушки и вьющаяся у неё в руках. Светло-голубой и розовый являются основными цветами рококо.

Истории живописи известно много сюжетов с обнажённым женским телом. Но в прежние времена они были частью какой-нибудь сцены, например «», «Венера и Амур». Частью сцены всегда были другие персонажи, помещения или ландшафт, женщина при этом всегда оставалась частью общества, космоса. Изображённая на картине девушка полностью лишена связи с внешним миром. Она абсолютно одна, лишь софа является единственным предметом интерьера. Взгляд её направлен в никуда, и её миловидное лицо безжизненно.

Изображённой на картине девушкой является Луиза О’Мерфи, ей в ту пору было 15 лет. Она была одной из фавориток короля Людовика XV, который в 1753 году приказал построить вблизи Версаля загородный дом для своих любовных утех. Луиза О’Мерфи была первой его обитательницей. Фаворитки, жившие в доме, по истечении некоторого времени выдавались замуж или отпускались восвояси, получив хорошие отступные.

Две сестры О’Мерфи также были моделями художника. Однако Луиза являлась его самой любимой после жены моделью. Её портрет кисти Буше украшал придворную галерею, где были представлены портреты первых красавиц времен Людовика XV.

Так упоминает Луизу О’Мерфи в своих мемуарах Казанова:

Копия картины кисти Буше находится в Музее Вальрафа-Рихарца в Кёльне.

См. также 
 Темноволосая одалиска

Примечания

Литература 
 

Картины Франсуа Буше
Картины из собраний Старой пинакотеки
Картины с Луизой О’Мерфи
Картины с обнажёнными женщинами
Картины в стиле рококо